Dennys ist der Familienname folgender Personen:
 Rodney Dennys (1911–1993), britischer Diplomat, Nachrichtendienstler und Heraldiker

Dennys steht zudem für:
 Denny’s, US-amerikanische Restaurantkette